pubilla (noia) Nom amb què hom s'adreça de vegades a una noia, encara que no sigui una pubilla
 pubilla (dret) Dona instituïda hereva
 pubilla (folklore) Noia que, per la seva bellesa o simpatia, és elegida pels participants al ball de la festa major
 pubilla (història) Nom amb què és designada la ciutat de Barcelona.